Shut In (2015) - Amerikaanse film
 Shut In (2016) - Frans-Canadese film